

Населені пункти та їхні частини
 Старе Поле — гміна в Мальборському повіті Поморського воєводства
 Старе Поле — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Старе Поле — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Старе Поле — частина міста Книшин у Монецькому повіті Підляського воєводства
 Старе Поле — частина села Камйонка в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Старе Поле — частина села Поляни в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Старе Поле — частина села Курашкув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Старе Поле — частина села Боґушова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки